2012 Голяма награда на Австралия е 28-ото за Голямата награда на Австралия и първи кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 18 март 2012 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия